Eptingen steht für:

 Eptingen, eine politische Gemeinde im Schweizer Kanton Basel-Landschaft
 Eptingen (Mücheln), ehemaliger Ortsteil von Mücheln (Geiseltal), Sachsen-Anhalt

Eptingen ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Bernhard von Eptingen (1432–1484), alemannischer Adliger
 Johann Baptist von Eptingen (1714–1783), Ritter des Deutschen Ordens
Johann Puliant von Eptingen († 1402), Bürgermeister von Basel
Maria Franziska von Eptingen (1631–1707), Äbtissin im Stift Olsberg

Siehe auch:
 Epting